Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 2000./01. Liga je bila podijeljena u pet skupina -  Istok, Jug, Središte, Sjever i Zapad, a sudjelovale su 53 ekipe.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Povezani članci 
 1. A HRL za žene 2000./01.
 1. B HRL za žene 2000./01.
 Hrvatski rukometni kup za žene 2000./01.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

2000-01
ž-2